Millî Lig 1962/63 was het vijfde seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Titelhouder Galatasaray SK werd voor de tweede achtereenvolgende keer landskampioen: de eerste keer dat het een club lukte om de titel te prolongeren. Beşiktaş JK werd vice-kampioen. Altay SK mocht, met een uiteindelijke vierde plaats, zowel uitkomen in de Jaarbeursstedenbeker als in de Balkan Cup. De clubleiding koos ervoor enkel uit te komen in de Balkan Cup. Metin Oktay van Galatasaray SK werd met zijn 38 doelpunten topscorer van de competitie.

Qua opzet leek Süper Lig 1962/63 veel op Süper Lig 1959. De competitie bestond uit twee groepen: een Kırmızı Grup (Rode Groep) en een Beyaz Grup (Witte Groep). De nummers 1 t/m 6 van elke groep zouden elkaar treffen in een finalegroep, terwijl de nummers 7, 8 en 9 van elke groep classificatiewedstrijden tegen elkaar zouden spelen. De nummers 10 en 11 van elke groep zouden degraderen naar 1. Lig.

Het team van Galatasaray SK scoorde dit seizoen 105 doelpunten (51 in de Rode Groep en 54 in de Finalegroep). Dit aantal is tot op heden nog steeds een Süper Lig-record.

De twee nieuwkomers, Beyoğluspor en Hacettepe GK deden het goed tot redelijk: de laatste club zou zelfs deelnemen aan de finalegroep.

Het gedegradeerde Şeker Hilal SK heet vanaf medio 1963 weer Şekerspor.

Kaart

Eindstand voorronde 1962/63

Kırmızı Grup (Rode Groep)

Eindstand

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Beyaz Grup (Witte Groep)

Eindstand

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1962/63

Kırmızı Grup (Rode Groep)

Beyaz Grup (Witte Groep)

Eindstand 1962/63

Şampiyonluk Grubu (Finalegroep)

Eindstand

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Klasman Grubu (Classificatiegroep)

Eindstand

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1962/63

Şampiyonluk Grubu (Finalegroep)

Klasman Grubu (Classificatiegroep)

Topscorers 1962/63

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1962/63